Кратон — консолідовані ділянки земної кори, нездатні до перетворення альпінотипною складчастістю.
 Кратон (полімер)